Printer har flere betydninger:
 Printer – enhed til udskrivning af billeder og dokumenter
 Printerdriver – software, som konverterer data der skal udskrives af specific printer
 Printer-steganografi – usynlig kode, som indeholder printernummer, dato og tid